Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Horst Skoff 6-4, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Kent Carlsson (secondo turno)
 Assente
 Carl-Uwe Steeb (quarti di finale)
 Jonas Svensson (terzo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)

 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Jonas Svensson (quarti di finale)
 Alberto Mancini (primo turno)
 Assente
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Assente
 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Patrik Kühnen (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1989